Вечерняя школа может означать:

 Вечерняя школа — учебное заведение для взрослых людей.

Литература 
  — пьеса английского писателя Гарольда Пинтера 1960 года.
  — манга канадского иллюстратора  2008 года.
 Джек Ричер, или Вечерняя школа — роман английского писателя Ли Чайлда 2016 года.

Кинематограф 
  — японский фильм Исиро Хонды 1965 года.
 Вечерняя школа — американский фильм  1981 года.
  — американский фильм Малкольма Д. Ли 2018 года.
  — британский веб-сериал 2014 года.